Holomycota é um clado monofilético que inclui os grupos-irmãos, Fungi e Cristidiscoidea. O clado é baseado em análise de DNA mitocondrial e nuclear, que confirmaram a relação entre os dois grupos. Outros estudos já haviam demonstrado essa relação próxima.

Eucariontes